Корбер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корбер, Отто (1490—1553) — германский теолог и проповедник периода Реформации.
 Корбер, Серж (1936—2022) — французский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 См. также 
 Корбер-Абер — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания.